P18+ (band), een band
 P18+ (televisiezender), een voormalige Belgische televisiezender
 Protech P18+, een raceklasse
 PWD P18+, een voormalige raceklasse